Mount Pleasant kan verwijzen naar:

plaatsen in de Verenigde Staten
Mount Pleasant (Arkansas)
Mount Pleasant (Iowa)
Mount Pleasant (Michigan)
Mount Pleasant (New York)
Mount Pleasant (North Carolina)
Mount Pleasant (Ohio)
Mount Pleasant (Pennsylvania)
Mount Pleasant (South Carolina)
Mount Pleasant (Tennessee)
Mount Pleasant (Texas)
Mount Pleasant (Utah)

Televisie
Mount Pleasant (2006), een Canadees filmdrama uit 2006
Mount Pleasant (2011), een Britse televisieserie uit 2011
Mount Pleasant (2014), een Britse televisieserie uit 2014